Brederode család, középkori németalföldi nemesi család
Brederode-kastély, a Brederode család néhai birtokán található kastély
Brederode, holland hadihajó